Het AFC Jeugdkampioenschap voetbal 1965 werd georganiseerd door de Asian Football Confederation en gehouden in Japan. Israël versloeg Birma en won zodoende hun tweede titel.

Deelnemers 
  (titelverdediger)
 
 
  (titelverdediger)
  (gastland)

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale 

Voetbal in 1965
Voetbal in Japan
Asian Cup onder 20
Sportevenement in Japan